Código de nomenclatura (o código internacional de nomenclatura), en taxonomía, puede referirse a:

 El Código Internacional de Nomenclatura Botánica, código que rige sobre los nombres científicos aplicados a las plantas y a los protistas tradicionalmente tratados como plantas.
 El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, código que rige sobre los nombres científicos aplicados a los animales y a los protistas tradicionalmente tratados como animales.
 El Código Internacional de Nomenclatura de Bacterias, código que rige sobre los nombres científicos aplicados a los procariotas.
 El Código Internacional de Clasificación y Nomenclatura de Virus, código que rige sobre los nombres científicos aplicados a los virus.
 El Código Internacional de Nomenclatura para Plantas Cultivadas, código que rige sobre los nombres científicos aplicados a las plantas cultivadas.
 El Estándares Internacionales para Nombrar Patovares de Bacterias Fitopatogénicas, código que rige sobre los nombres científicos aplicados a las bacterias patógenas de plantas.

Códigos de biología